KkStB 94 ряд танк-паротягів, що належали до різних приватних залізниць, після одержавлення яких потрапили до Ц.к. австрійської залізниці.

Історія 
Паротяги серії kkStB94 використовували Австрійське товариство локальних залізниць () (ÖLEG) (залучались паротяги з Локальної залізниці Ходау-Нойдек () (Ch-N ), Локальної залізниці Оломоуц-Челеховіч () (O-C), Локальної залізниці Кьонігіган - Шацзлар () (SNDVB)), куплені у Ц.к. привілегійованої Богемської Західної залізниці (k.k. privilegierte Böhmische Westbahn (BWB))), Буковинська локальна залізниця () (BLB), Залізниця Мюленкрайс () (йшла з Лінцу регіоні Мюленкрайс Верхньої Австрії), Локальної залізниці Львів-Яворів (), Локальної залізниці Ціллі-Волан ()

Паротяги Залізниці Мюленкрайс (KkStB 494)

Паротяги Буковинської локальної залізниці

Паротяги Австрійського товариства локальних залізниць

Паротяги локальних залізниць (KkStB 394)

Технічні дані паротяга KkStB 94/BBÖ 94

Див. також 
 KkStB 394
 Паротяги Галицької залізниці імені Карла Людвіга
 Паротяги Львівсько-Чернівецько-Ясської залізниці
 Паротяги Буковинської локальної залізниці

Джерела 
 Verzeichnis der Lokomotiven, Tender, Wasserwagen und Triebwagen der k. k. österreichischen Staatsbahnen und der vom Staate betriebenen Privatbahnen nach dem Stande vom 30. Juni 1917, 14. Auflage, Verlag der k. k. österreichischen Staatsbahnen, Wien, 1918
 Karl Gölsdorf: Lokomotivbau in Alt-Österreich 1837–1918, Verlag Slezak, 1978. ISBN 3-900134-40-5
 Helmut Griebl, Josef-Otto Slezak, Hans Sternhart, BBÖ Lokomotivchronik 1923–1938, Verlag Slezak, Wien, 1985, ISBN 3-85416-026-7
 Johann Stockklausner: Dampfbetrieb in Alt-Österreich, Verlag Slezak, 1979, ISBN 3-900134-41-3
 Johann Blieberger, Josef Pospichal: Enzyklopädie der kkStB-Triebfahrzeuge, Band 4: Die Reihen 83 bis 100, Schmalspur- und nicht mit Dampf betriebene Bauarten. bahnmedien.at, 2011, ISBN 978-3-9502648-8-3

Примітки 

Паровози за абеткою
Паротяги Австро-Угорщини
Паротяги на теренах України
Залізничний транспорт Австро-Угорської імперії